Joaquim Machado Gonçalves (Santo Tirso, 1966. október 10. –) portugál labdarúgó, majd labdarúgóedző.

Források 
  Joaquim Machado Gonçalves edzői profilja a Transfermarkt.com-on 
  Joaquim Machado Gonçalves játékosi profilja a Transfermarkt.com-on 

Portugál labdarúgók
Portugál labdarúgóedzők
1966-ban született személyek
A Braga labdarúgói
A Vitória Guimarães labdarúgói
A Vasas vezetőedzői
A KS Lechia Gdańsk vezetőedzői
Élő személyek